Bob Coulter (Belfast 15 de julio de 1935) es un expiloto de motociclismo británico, que compitió en pruebas del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1958 hasta su muerte en 1967.

Resultados en el Mundial de Velocidad 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntos desde 1969 a 1987:

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 500 c.c.